Ромишевский — фамилия; имеет женскую форму Ромишевская.
 Ромишевский, Владислав Феликсович (1819—1907) — генерал от инфантерии русской императорской армии.
 Ромишевский, Игорь Анатольевич (1940—2013) — советский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта СССР.
 Ромишевский, Модест Владиславович (1861—1930) — генерал-лейтенант русской императорской армии.